Ставангер 2020 () — восьмой международный шахматный турнир, который прошёл в норвежском Ставангере с 5 октября по 16 октября 2020 года.

Участники 
  Магнус Карлсен (Норвегия, 2863)
  Фабиано Каруана (США, 2828)
  Левон Аронян (Армения, 2767)
  Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2757)
  Алиреза Фирузджа (ФИДЕ, 2728)
  Арьян Тари (Норвегия, 2633)

Регламент 
Турнир проводится в два круга. При ничьей проводится армагеддон с тем же цветом фигур 10 минут белым и 7 минут чёрным.
За победу в классику начисляется 3 очка, в армагеддоне – 1,5, за поражение в армагеддоне – 1 очко, за поражение в классику – 0. Соглашение на ничью до 30-го хода запрещено. В случае дележа первого места проводится тай-брейк (две партии в блиц, а  в случае равенства — армагеддон 5 против 4 минут). Игровые дни: 5-8, 10-13, 15-16 октября. Выходные дни: 9, 14 октября.

 Категория: 21-я (средний рейтинг: 2763);
 Место проведения: Ставангер, Норвегия;
 Дата проведения: 5 октября — 16 октября 2020 года;
 Контроль времени: 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход начиная с 41-го. Армагеддон: 10 минут против 7 с добавлением 3 секунд на ход начиная с 41-го;
 Софийские правила.

 Критерии распределения мест при равенстве очков (за исключением 1-го места):
 Коэффициент Бергера;
 Количество побед;
 Количество побед чёрными.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Страница турнира на сайте ФИДЕ

 Страница турнира на сайте chesspro.ru
 Страница турнира на сайте ChessBase
 Страница турнира на сайте The Week in Chess

2020
2020 год в шахматах
Шахматные турниры в Норвегии
Шахматы в Норвегии